Lewis Jones může být:

 Lewis Jones (Patagonie) (1836–1904) – jeden ze zakladatelů velšských osad v Patagonii
 Lewis Jones (spisovatel) (1897–1939) – velšský spisovatel
 Lewis Jones (ragbista) (* 1931) – velšský ragbista